Henty steht für:

 Henty (Victoria), ein Weinbaugebiet im australischen Bundesstaat Victoria (Australien)

Henty ist der Familienname folgender Personen:

 George Alfred Henty (1832–1902), englischer Schriftsteller und Kriegsberichterstatter